Землемер — должность техника или инженера, снимающего планы земельных участков.

Также — землеустроитель, геодезист, топограф, межевщик, таксатор.

В Российской империи

История 
До Петра I лица, занимавшиеся «описанием и изображением земель», назывались писцами, также описчиками, дозорщиками; деятельность их определялась особыми писцовыми наказами, из которых первый был издан в 1555 году, а последний — в 1684 году. В инструкции генерального межевания 1754 года правительственные агенты, посланные для размежевания и съемки земель, названы межевщиками. Название землемера официально установлено межевой инструкцией, изданной в 1766 году.

Законодательство 
В межевых законах Российской империи (Свод законов Российской империи, 3 часть X том) были установлены должности землемеров в губерниях и областях: губернские и областные землемеры заведовали губернской чертёжной и входили в состав губернского правления на правах членов; в некоторых губернских городах существовали помощники землемеров; в каждом уезде были уездные землемеры. При межевой канцелярии состояли старшие и младшие землемеры 1 и 2 разрядов, а также старшие и младшие землемерные помощники.

Землемеры межевого ведомства состояли в ведении министерства юстиции.

При министерстве земледелия и государственных имуществ существовали схожие по обязанностям должности съёмщиков: старших топографов, топографов, старших межевщиков и межевщиков.

Должности землемеров и старших и младших межевщиков существовали также при главном управлении уделов.

Военные топографы 

Съёмки военного ведомства производились офицерами-топографами и классными топографами, состоявшими при военно-топографическом отделе Главного штаба Русской императорской армии.

Образование 
Образование землемеры получали в основном в Константиновском межевом институте. Среднее геодезическое образование давали землемерные училища.

Съёмщиками могли становиться лица, не окончившие специальных межевых учебных заведений, но сдавшие специальный экзамен.

Военные топографы получали образование в основном в Военно-топографическом училище в Санкт-Петербурге.

Галерея

Пословицы 

 Это такой землемер, что подушку из-под головы отмежует!
 Он служит землемером по винной части (валяется пьяный)
 То мор, то землемер во двор.

См. также 
 Агрименсор
 Межевание
 Геодезист

Примечания

Литература 
 
 Указ Императрицы «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи», от 7 ноября 1775 года.;
 В. Г. Игнатов, «История государственного управления России»;
 А. В. Васильев, «Законодательство и правовая система дореволюционной России», Учебное пособие, Под общей редакцией С. А. Комарова, ЗАО ИД «Питер», 2004 год.

Ссылки 
 «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи», от 7 ноября 1775 года.
 Сайт слова.ру, Земля — Владимир Иванович Даль.

Геодезия